ROK je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Korejo.
 nemška tričrkovna kratica za Rusko ortodoksno cerkev (Russisch-Orthodoxe-Kirche)

Glej tudi 

Kratice